Saint Benjamin désigne plusieurs saints chrétiens portant le nom de Benjamin.

Saints catholiques et orthodoxes
 Benjamin de Perse († vers 424), diacre martyr, prêcha la foi en Perse sous Vahram V, mis à mort pour n'avoir pas voulu renoncer à la prédication ; fêté le 31 mars en Occident et le 13 octobre en Orient.  
 Benjamin du Sinaï (), moine et martyr ; fêté le 14 janvier.

Saints orthodoxes
 Benjamin de Nitrie († 392), moine de Nitrie en Égypte ; fêté le 29 décembre. 
 Benjamin des Grottes de Kiev () ; fêté le 13 octobre.
 Benjamin de Pétrograd (1873-1922), le métropolite martyrisé par les Soviétiques

Sources et références

 

Benjamin
Benjamin